Il Cenacolo di Torre Orsina è stata un'associazione culturale fondata a Terni l'11 dicembre 1963 ad opera di Aurelio De Felice, Ilario Ciaurro, Augusto De Santis, Felice Fatati, Mario Maggiori, Elvio Manzini, Agapito Miniucchi, Jole Papuli, Luigi Montanarini, Carlo Quaglia e Giulio Carlo Argan che ne divenne il presidente.

Si proponeva l'ambizioso obiettivo di far diventare il capoluogo ternano un centro all'avanguardia nel mondo dell'arte e per questo vennero sviluppate molteplici attività quali mostre, concerti e conferenze.

Mostre 

 Prima mostra dei soci fondatori, 1963
 Seconda mostra dei soci fondatori, 1963
 Manifesti di mostre d'arte, 1964
 Prima mostra didattica dell'Istituto Statale d'Arte di Terni, 1964
 Prima mostra didattica dell'Istituto Statale d'Arte di Terni, 1965
 Mostra d'arte moderna, 1966

Concerti 

 Concerto di compositori umbri, 1964

Conferenze 

 Le ragioni dell'arte astratta, 1964
 D'Annunzio e l'università, 1964
 Funzioni e limiti del cosiddetto artigianato artistico oggi, 1964
 Problemi dell'arte di oggi, 1965
 L'educazione estetica, 1965
 Realismo e cultura figurativa nella Divina Commedia, 1965
 Correnti costruttiviste nell'arte moderna europea, 1965
 Ordinamento dell'istruzione artistica in Germania, 1966
 Prospettive dell'arte moderna, 1966

Collegamenti esterni 

Associazioni culturali
Terni